Соледад дел Рио има више значења:

 Соледад дел Рио (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Соледад дел Рио (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику